Petruzzy ist der Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Petruzzy († 1652), italienischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Barock
 Domenicus Petruzzy († 1683), italienischer Steinmetzmeister und Bildhauer des Barock